Slag bij Tunis (310 v.Chr.), de eerste slag bij Tunis tijdens de Siciliaanse Oorlogen
Slag bij Tunis (309 v.Chr.), de tweede slag bij Tunis tijdens de Siciliaanse Oorlogen
Slag bij Tunis (255 v.Chr.), een slag tijdens de Eerste Punische Oorlog
Slag om Tunis, een slag uit 1535 tussen een armada van keizer Karel V en de Ottomaanse vloot